Каркар () — муниципалитет в Испании, основан в 907 году, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Альто-Эбро. Занимает площадь 40,2 км². Население — 1230 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 75 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Муниципалитеты Наварры